{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#adb197"
!colspan="12"|Rio Open 2023
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioni:
| 
|colspan="9" | Máximo González Andrés Molteni
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finaliști:
| 
|colspan="9" | Juan Sebastián Cabal Marcelo Melo
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–1, 7–6(7–3)
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|'Simplu
| 
|Masculin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Masculin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}Rio Open 2023 – Dublu''' a avut loc în a doua jumătate a lunii februarie 2023. Șaisprezece perechi de jucători s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Rio de Janeiro jucat pe terenuri cu zgură. Simone Bolelli și Fabio Fognini au fost campioni en-titre, dar au pierdut în prima rundă.

Máximo González și Andrés Molteni au câștigat titlul, învingând în finală perechea Juan Sebastián Cabal și Marcelo Melo cu 6–1, 7–6(7–3).

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
ATP Tour 2023